Cloro – elemento chimico della tavola periodica con numero atomico 17 e simbolo Cl
 Cloro – film del 2015, diretto da Lamberto Sanfelice
 Cloro – singolo di Mietta del 2019